Leamington hat folgende Bedeutungen:

 Leamington (Ontario), eine Gemeinde in Kanada
 Leamington (Illinois), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 Leamington (Utah), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 Leamington Spa, eine Stadt in England
 Leamington FC, ein englischer Fußballverein
 Leamington Hastings, ein Dorf in England